Beloit (Alabama)
Beloit (Iowa)
Beloit (Kansas)
Beloit (Ohio)
Beloit (város, Wisconsin)
Beloit (Wisconsin)
Beloit Township
South Beloit

Más
Beloit College